USS Bristol je ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS Bristol (DD-453) 
 USS Bristol (DD-857)

Bristol